L'édition 2017 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Carreño-Busta remporte l'épreuve en simple, Ryan Harrison et Michael Venus celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Argentins Federico Delbonis et Juan Mónaco, de l'Australien Nick Kyrgios, à la suite du décès de son grand-père, de l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas, du Japonais Yoshihito Nishioka et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Guillermo García-López, Gastão Elias, Renzo Olivo, Yuichi Sugita, Kevin Anderson et Evgeny Donskoy.

Pendant le tournoi 
Les joueurs portugais font sensation lors de leur entrée en lice. João Domingues,  mondial, élimine Kyle Edmund, tête de série 8. Frederico Ferrerira Silva,  mondial, imite son compatriote en évinçant Denis Istomin (). En revanche, le leader portugais João Sousa, classé à la  place du classement, est battu par Bjorn Fratangelo ().

Lauréats 
L'Espagnol Pablo Carreño-Busta remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Gilles Müller.

En double, Ryan Harrison et Michael Venus décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à David Marrero et Tommy Robredo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Estoril
Sport au Portugal en 2017
Tennis en mai 2017